Sant Gonçal o beat Gonçal d'Amarante, frare dominic portuguès del .
 Sant Gonçal o beat Gonçal de Lagos, frare agustinià portuguès del .
 Sant Gonçal de Mondoñedo, bisbe de Mondoñedo al segle XI-XII.